Pelagonia, regione della Repubblica di Macedonia
 Pelagonia, antica regione del Regno di Macedonia
 Pelagonia, pianura della penisola balcanica a cavallo fra Grecia e Macedonia
 Pelagonia, nome romano della moderna città di Bitola, nella Repubblica di Macedonia